Gramont kan syfta på följande:

 Gramont, Tarn-et-Garonne – kommun i södra Frankrike
 Antoine Agénor de Gramont – fransk diplomat (1819–1880)